Mukah (bahagian), een deelgebied van de deelstaat Sarawak op Borneo in Maleisië
 Mukah (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Mukah (stad), hoofdplaats van het district Mukah in Maleisië